Pulau Layang (Pampangan), een plaats in Indonesië
Pulau Layang (Batang Masumai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing